Der Name Hortelão bezeichnet zwei Orte in Kap Verde:

Hortelão, Ortsteil von Insel Sal
Hortelão, Ortsteil von Freguesia von Nossa Senhora das Dores Insel São Nicolau